Ел Еспино де Ариба има више значења:

 Ел Еспино де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспино де Ариба (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику